Ursinus ist der Name folgender Personen:

 Ursinus (Gegenpapst) von 366 bis 367, † nach 384
 Ursinus von Bourges, um 300 Bischof von Bourges in der Normandie, heiliggesprochen (Gedenktag 9. November)
 Ursinus von Konstanz, Bischof von Konstanz

Ursinus ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Ursinus (1880–1966), deutscher Autor, evangelischer Theologe, Philosoph und Oberstudienrat

 Erhard Ursinus (1706–1785), königlich preußischer Geheimer Kriegs-, Domänen- und Oberfinanzrat
 Franz Ursinus (1569–1615), Titularbischof von Nicopolis und Weihbischof in Breslau
 Hans-Joachim Ursinus (* 1945), deutscher Handballspieler und -trainer

 Katharina Ursinus (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Leonhard Ursinus (1618–1664), deutscher Mediziner und Botaniker
 Michael Ursinus (* 1950), deutscher Islamwissenschaftler
 Michèl Ursinus (* 1988), niederländischer Keyboarder und Sänger der Band Die Cappuccinos
 Oskar Ursinus (1878–1952), deutscher Tiefbauingenieur und Luftfahrtpionier
 René Ursinus (* 1985), niederländischer Sänger der Band Die Cappuccinos
 Simon Christoph Ursinus (1644–1702), deutscher Rechtsprofessor 
 Sophie Charlotte Elisabeth Ursinus (1760–1836, geboren als Sophie Weingarten), Giftmörderin
 Theodor Christoph Ursinus (1702–1748), deutscher Philosoph und Mediziner
 Zacharias Ursinus (1534–1583), reformierter Theologe und Reformator

Siehe auch:
 Ursin
 Oskar Ursinus Vereinigung (Deutscher Verein zur Förderung des Eigenbaus von Luftfahrtgerät e.V., kurz OUV)